Вторая саудовско—хашимитская война () − военная кампания, организованная султаном Неджда Абдул-Азизом Аль Саудом по завоеванию Хашимитского Королевства Хиджаз в 1924−1925 годах, закончившаяся завоеванием Хиджаза и включением его в Саудовское государство.

Предпосылки 
Во время Первой мировой войны Хусейн ибн Али аль-Хашими поддержал англичан, и после войны, когда на развалинах Османской империи стали образовываться арабские государства, сам Хусейн стал королём Хиджаза, а его сыновья Абдалла и Фейсал — Трансиордании и Сирии-Ирака. Старшего сына Али Хусейн планировал сделать наследником своих владений на Аравийском полуострове.

Конфликт между Хашимитским Королевством Хиджаз и Саудовским Султанатом Неджд был связан с претензиями Хусейна на главенство над всеми арабами и привел к Первой саудовско-хашимитской войне в 1919 году. В марте 1924 года Хусейн провозгласил себя халифом исламского мира, что привело к новому конфликту Хиджаза с Недждом. Война пошла неудачно для Хиджаза, и в октябре 1924 года Хусейн отрёкся от всех своих светских титулов в пользу Али.

Ход военных действий 
Поводом для возобновления военных действий между Недждом и Хиджазом стал запрет для паломников из Неджа совершить хадж к святым местам в Хиджазе<ref name=Al-Khatrash>{{Cite web |url=http://www.thecherrycreeknews.com/the-hijaz-najd-war-1924-1925/ |title=Dr. Fattouh Al-Khatrash. The Hijaz-Najd War (1924—1925) |access-date=2015-11-24 |archive-date=2015-11-19 |archive-url=https://web.archive.org/web/20151119052948/http://www.thecherrycreeknews.com/the-hijaz-najd-war-1924-1925/ |deadlink=no }}</ref>. 29 августа 1924 Абдул-Азиз начал военную кампанию против Хиджаза, напав на Эт-Таиф, который сдался без серьёзной борьбы. После падения Эт-Таифа объединенные силы Саудитов и ихванов двинулись на Мекку. Хусейн обратился к британцам за помощью, но получил отказ под предлогом невмешательства в религиозные споры. После того, как Хусейн получил очередной отказ на просьбу о помощи от своего сына короля Иордании Абдуллы, он бежал из Мекки в Джидду. 13 октября 1924 года Мекка пала без борьбы. Исламская конференция, состоявшейся в Эр-Рияде 29 октября 1924, признала Мекку владением Абдул-Азиза Аль Сауда.

С развитием наступления саудовских сил и блокады Джидды, армия Хиджаза начала распадаться. 12 декабря 1925 года пала Медина, 12 днями позже − Янбу.

Заключительным этапом войны стало сражение при Джидде. Джидда была последним крупным городом, оставшимся в руках Хашимитов. Али укреплял город и готовил его к осаде, однако в конце концов, руководители Джидды решили сдать город Абдул-Азизу, а король Али бежал в Багдад через Красное море. Осада закончилась 17 декабря 1925 года.

 Последствия 
После успешного захвата Хиджаза, Абдул-Азиз ибн Абдуррахман Аль Сауд был объявлен королём Хиджаза. Королевство было впоследствии включено в состав объединённого королевства Неджда и Хиджаза. Абдул-Азиз стал королём обеих частей политического союза.

 См. также 
 История Саудовской Аравии
 Объединение Саудовской Аравии
 Неджд и Хиджаз

 Примечания 

 Библиография 
 Al-Harbi, Dalal: King Abdulaziz and his Strategies to deal with events : Events of Jeddah''. 2003, King Abdulaziz national library. ISBN 9960-624-88-9.

XX век в Саудовской Аравии